Das Scheusal steht für:
 Das Scheusal (1951), französischer Film von Sacha Guitry aus dem Jahr 1951
Das Scheusal (1961), ungarischer Film von Zoltán Fábri aus dem Jahr 1961
 Das Scheusal (Roman), Roman von Alice Herdan-Zuckmayer
 Mord in bester Gesellschaft: Das Scheusal, deutscher Film von Lars Montag